Fayçal Badji est un footballeur international algérien, né le  à Alger. Il mesure  pour . Il est retraité depuis 2009.

Il compte 11 sélections en équipe nationale entre 2002 et 2004.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 CR Belouizdad  :
Championnat d'Algérie de football (2) : 
 Champion : 2000 et 2001 
Coupe de la Ligue d'Algérie de football (1) : 
 Vainqueur : 2000

 MC Alger  :
Coupe d'Algérie de football (2) : 
 Vainqueur : 2006, 2007

Supercoupe d'Algérie de football (2) :
 Vainqueur : 2006, 2007

Distinctions personnel 

 l'Etoile d'Or du Meilleur joueur du championnat d'Algérie de la saison (2) 2001, 2004

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en février 1973
Naissance à Alger
Footballeur international algérien
Joueur de l'USM El Harrach
Joueur du CS Constantine
Joueur du CR Belouizdad
Joueur de l'Erzurumspor
Joueur du MC Alger